UTC o temps universal coordinat, zona horària de referència respecte de la qual es calculen totes les hores corresponents a les altres zones horàries del món
 UTC o Universidad Técnica de Cajamarca, club peruà de futbol de la ciutat de Cajamarca